Andréossy je priimek več oseb:
 Antoine-François Andréossy, francoski general
 François Andréossy, francoski inženir